Céteau est un nom vernaculaire ambigu en français qui peut désigner plusieurs espèces de poissons plats:

 Céteau - l'espèce Dicologlossa cuneata
 Céteau ocellé - l'espèce Dicologlossa hexophthalma
 Céteau trompue - l'espèce Heteromycteris proboscideus

Notes et références 

Poisson (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu